Aliénor (ou Adénor ou Aénor) de Thouars est née vers 1055. Elle est la fille de , vicomte de Thouars et de Aremgarde de Mauléon. Elle se marie à  et a pour fils .

Éléments biographiques 

Aliénor de Thouars (ce prénom Aliénor ayant plusieurs variantes orthographiques en Poitou : Éléonore, Aynor, Adénor, Aénor, Ainors ... et, dans certains textes latins Adenordis pour Adénor , Aenordis pour Aénor, Alienordis pour Aliénor, qui est peut-être une forme génitive, comme l'a supposé l'historien Alfred Richard  au sujet d'une autre Aliénor) est la fille d' et d'Aremgarde de Mauléon (premier mariage d').

Durant l'enfance d'Aliénor de Thouars, son père le vicomte de Thouars multiplie les engagements à la fois militaires et politiques, prêtant son concours successivement en 1055 à Geoffroy Martel, comte d'Anjou contre , duc de Normandie, puis en 1064 à , duc d'Aquitaine dans l'expédition contre Barbastro, puis jouant un rôle décisif en 1066 dans le succès de , duc de Normandie, qui s'empare du trône d'Angleterre.

Elle est ensuite mariée à , vicomte de Chatellerault, par sa famille. Les unions maritales dans la noblesse poitevine du  répondent souvent à des stratégies familiales, sans que les intéressées aient de grandes possibilités de choix. Sa sœur cadette, Hildegarde, est mariée à . Ce mariage entre l'une des filles du vicomte de Thouars et un fils Lusignan appelé à devenir le seigneur de Lusignan, participe là aussi à une arborescence de lignages, construite délibérément par cette famille très entreprenante des Lusignan pour favoriser son ascension.

Elle a un fils, , né vers 1075. Ce vicomte de Châtellerault est par ailleurs un des grands-pères d'Aliénor d'Aquitaine, reine de France puis reine consort d'Angleterre. Quatre autres enfants sont nés de son union avec Boson II: Boson, Pierre, Acfred et Gisberge.

Aliénor de Thouars meurt en 1093 (tout comme son père qui fut assassiné cette même année 1093).

Notes et références 

Noble du Moyen Âge
Aquitaine médiévale
Vicomtesse française
Maison de Thouars